Tottenham Hotspur F.C. Women is een Engelse betaaldvoetbalclub, verbonden aan Tottenham Hotspur FC, die uitkomt in de FA Women's Super League. De club werd in 1985 opgericht onder de naam Broxbourne Ladies. In het seizoen 1991-1992 kreeg de club zijn huidige naam.

Bekende (ex-spelers) 
  Siri Worm

Engelse vrouwenvoetbalclub
Tottenham Hotspur FC